Mentalismus steht für:

 Mentalismus (Philosophie), eine Position in der Sprachwissenschaft und der Philosophie des Geistes
 eine darstellende Kunst, in der Illusionisten übernatürliche Kräfte simulieren, siehe Mentalist
 eine Form der Diskriminierung von Menschen mit einer psychischen Störung, siehe Ableism